Лу́ковица — многозначный термин, обозначающий в биологии и архитектуре округлые элементы, зачастую с конусовидной частью:

Биология

Ботаника 
 Луковица — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев, запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

Анатомия 
Луковица (анатомия) — названия целого ряда шаровидных образований и округлых оконечностей ряда органов.
 Волосяная луковица
 Обонятельная луковица
  —  образования в составе внутренних половых органов женщины.

Архитектура 
 Луковица — в архитектуре: купол здания, превышающий диаметр барабана и напоминающий по форме луковицу.

Топоним

Польша 
 Луковица — сельская гмина в Лимановском повяте (Малопольское воеводствово).

Украина 
 Луковица — село в Каневском районе Черкасской области.
 Луковица — село в Герцаевском районе Черновицкой области.
 Луковица — село в Глыбокском районе Черновицкой области.

Примечания